Badger Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Badger Hill (Alaska)
 Badger Hill (Kings County, Kalifornien)
 Badger Hill (San Bernardino County, Kalifornien)
 Badger Hill (Tulare County, Kalifornien)
 Badger Hill (Massachusetts)
 Badger Hill (New Hampshire)
 Badger Hill (Oklahoma)